157258 Leach – asteroide della fascia principale
Leach – città dell'Oklahoma
Edmund Leach (1910-1989) – antropologo britannico
Mike Leach (1960) – tennista statunitense
Rick Leach (1964) – tennista statunitense
Rosemary Leach (1935-2017) – attrice britannica
Vonta Leach (1981) – giocatore di football statunitense
William Elford Leach (1790-1836) – naturalista britannico